45-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 7 по 13 июня 1965 года в зале «Универсиада» в Софии (Болгария). В турнире приняли участие 77 спортсменов из 19 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок).

Медалисты

Результаты

До 56 кг

До 60 кг

До 67,5 кг

До 75 кг

До 82,5 кг

До 90 кг

Свыше 90 кг

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7
 Руде право, 1965, 8 июня, с. 6; 9 июня, с. 4; 10 июня, с. 6; 11 июня, с. 4; 12 июня, с. 6; 13 июня, с. 4; 14 июня, с. 4.

1965
Чемпионаты Европы в 1965 году
Международные спортивные соревнования в Софии
Июнь 1965 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Болгарии
Спорт в Болгарии в 1965 года
Чемпионаты Европы в Болгарии
1965 год в тяжёлой атлетике